Натуральне число 1814
 1814 рік до нашої ери
 1814 рік нашої ери